Charmoille (Alt Saona), un municipi francès, situat al departament d'Alt Saona i a la regió de Franc Comtat.
 Charmoille (Doubs), un municipi francès, situat al departament del Doubs i a la regió de Franc Comtat.